Ielkhovka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ielkhovka (Khvalinsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ielkhovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia